Anwesshaa (cuyo nombre verdadero es Anwesha Kushal Dattagupta, 15 de diciembre de 1993, Calcuta) es una cantante india, que hizo sentir su presencia en la escena musical a la edad de 13 años, a través de un programa de telerrealidad llamado "Amul STAR Voice of India". Anweshaa fue subcampeona en la final, donde obtuvo el número de votos obtenidos por su mayoría. Ella fue la  favorita de los jueces, durante todo el concurso y tuvo su única distinción de embolso en un denominado Sarvottam, para todas sus actuaciones. Anweshaa es conocida por su interpretación conmovedora, ya que interpretó una canción basada en una película clásica de Bhool Bhulaiyaa, titulada "Mere Dholna". Anwesha es también conocida, por protagonizar una película titulada "ka Music maha muqqabla" de Gajendra Singh a la edad de 16 años. A pesar de ser la más joven en la serie musical, derrotó a famosos campeones y ganadores en diversos espectáculos como ( Idol Indio, JJWS , SVOI, Saregamapa). Ella fue aplaudida enormemente en estos espectáculos por su talento impecable y mecedora, lo que le ayudó llegar a la final. También hizo su debut en la música playback comercial, para una película en hindi titulada "Golmaal Returns". Anweshaa ha interpretado un tema musical titulado "Tha Karke",  que se dice que fue la canción más costosa que jamás se rodaría en el Bollywood.  Aparte de algunas canciones para Bollywood , interpretó otras muchos temas musicales en bengalíes, tamiles y  Telugu, para la película titulada ( Uu Kodathara ? Ulikki Padathara ? ). Junto a otros reconocimientos, ella ganó el premio como la Mejor intérprete de playback femenina, para una canción cantada en bengalí en los premios de "Tele Cine 2011" ( dominaciones que incluyeron también a otras famosas estrellas como Shreya Ghoshal , Richa Sharma , junio Banerjee ).

Ejecución y resultados

Referencias

Nacidos en Calcuta]
Cantantes de playback de India